SF6, SF 6 oder SF6 ist die Abkürzung für:

 Schwefelhexafluorid SF6
 Schwerflintglas SF6, optische Glassorte der Schott AG, siehe Optisches Glas#Arten und Bezeichnung optischer Gläser
 Sablatnig SF 5, ein Militärflugzeug, das in einer bestimmten Ausstattung als SF 6 bezeichnet wird

SF6